Парламентские выборы в Финляндии (1962) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 4-5 февраля 1962 года.

Результаты выборов

Примечания 

5
1962 год в Финляндии
Финляндия
1962